Strohmer  ist der Familienname folgender Personen:

 Erich V. Strohmer (1884–1962), österreichischer Kunsthistoriker 
 Eva Strohmer, Filmeditorin 

 Friedrich Strohmer (1852–1914), österreichischer Chemiker 
 Herbert von Strohmer (* 1924), deutscher Dramaturg, Regisseur und Schauspieler 
 Rudolf Strohmer (1942–2018), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Ströhmer
 Strömer
 Stromer